Веслав Мысливский (, 25 марта 1932, с. Двикозы одноименной гмины (ныне Свентокшиское воеводство Польши) — польский писатель, драматург, редактор.

Веслав Мысливский — один из польских писателей, кто дважды становился лауреатом престижной литературной премии «Нике» (1997, 2007).

Биография 
После окончания гимназии с 1951 по 1956 год изучал польскую филологию в Католическом университете в Люблине.

В 1955—1976 гг. работал в Кооперативном народном издательстве в Варшаве. Прошел путь от помощника редактора до заместителя главного редактора.

В 1975—1999 — главный редактор ежеквартальника «Regiony», одновременно в 1993—1999 — главный редактор издания «Sycyna».

С 1997 возглавляет жюри конкурса на присвоение общепольской премии имени Александра Патковского в Сандомире.

Член Союза польских писателей (1971—1983).

Творчество 
Дебютировал в 1955 году как литературный критик. В 1967 году опубликовал свою первую повесть «Окоëм».

Признанный мастер «деревенской прозы», чьи книги вошли в канон польской литературы XX века. Автор повестей и романов.

Избранная библиография 
 «Голый сад» (1967, киноверсия «Через девять мостов»),
 «Замок» (1970),
 «Вор» (пьеса, 1973),
 «Ключник» (1978),
 «Камень на камень» (1984) — одно из интереснейших произведений современной польской прозы. Роман отличается редким сочетанием философского осмысления мировоззрения крестьянина-хлебопашца с широким эпическим показом народной жизни, претворенным в судьбе героя, пережившего трагические события второй мировой войны, жесткие годы борьбы с оккупантом и трудные первые годы становления новой жизни в селе. Экранизирован в 1995 году.
 Дерево (1989),
 Горизонт (1996, в 1997 году награждён премией «Ника»),
 «Реквием для хозяйки» (2000)
 «Трактат о лущении фасоли» (2006, в 2007 году награждён премией «Ника», литературной премией г. Гдыня, премией телеканала «TV Kultura», премией ежемесячника «Odra») и др.,
 «Последняя раздача» (2013 г.) — произведение «полное», охватывающее всю человеческую жизнь, прикасающееся к самой тайне бытия. Являясь стимулом к размышлениям, роман не учит, не морализаторствует и не оценивает. Показывает жизнь с ее хорошими и плохими сторонами. Это роман философский, мерилом и темой которого является человек и человеческий долг между случаем и необходимостью. Книга прекрасно структурирована, призывает к её многократному перечитыванию и вчитыванию в неё — каждый новый раз позволяя открыть для себя ее новые измерения и перспективы. Стихия рассказываемой истории захватывает читателя настолько, что он становится единым целым с ней и отдается воле её течения.
 «Игольное ушко» (2018, презентация в издательстве Znak — 17 октября) — трогательные раздумья над человеческой судьбой, памятью и историей, загадочностью интимных отношений, и, прежде всего, над тайной встречи молодости и старости. В романе, как в зеркале, отражается кусок польской истории со всем, что есть в ней драматического, болезненного, недосказанного и негласного. Прежде всего, однако, это вещь о том, как прошедшее время оставляет след в человеческом познании самого себя и окружающего нас мира. Красивая, глубокая литература, в которой проницательность наблюдений и своеобразная нежность по отношению к человеку переплетаются с символическим измерением.

Ряд произведений Мысливского был экранизирован, в частности, были сняты фильмы:
 1979 — Ключник,
 1980 — Дорога (по роману «Камень на камень»),
 1980 — Дворец (по роману «Замок»),
 1995 — Камень на камень (новая экранизация романа).

Награды 
 Премия им. Станислава Пентака (1968),
 Награда Министра культуры и искусства ПНР 3-й степени (1971),
 Государственная премия ПНР (1979, 1987),
 Награда председателя «Комитета в дела радио и телевидение» 1-й степени (1979),
 Кавалерский Крест Ордена Возрождения Польши (1980),
 Офицерский Крест Ордена Возрождения Польши (1987),
 Литературная премия «Нике» (дважды, 1997, 2007),
 Орден «Ecce Homo» (католическая награда, 2004),
 Золотая медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis» (2005),
 Почётный доктор Опольского университета (2009),
 Grand Prix Litteraire de St. Emillion (2011),
 Командорский крест со звездой Ордена Возрождения Польши (2012),
 Почётный доктор Жешувского университета (2012)
 Литературная премия им. Францишека Карпинского (2016, Белосток) и др.

Примечания

Ссылки 
 Веслав Мысливский

Писатели Польши
Писатели XX века
Драматурги по алфавиту
Драматурги Польши
Польские драматурги XX века
Драматурги XX века
Редакторы Польши
Редакторы XX века
Редакторы по алфавиту
Почётные доктора Ягеллонского университета
Лауреаты Государственной премии ПНР
Лауреаты премии имени Станислава Пентака
Лауреаты премии Нике
Лауреаты Литературной премии имени Владислава Реймонта